Lista 34 gmin Martyniki departamentu zamorskiego Francji.

(CAC) Communauté d'agglomération Centre de la Martinique, utworzone w 2001.

Podział administracyjny Martyniki